Nzinga bezeichnet
 einen Ort in Impendle (Gemeinde), Südafrika
 einen Ort in der Provinz Nyanga in Gabun
 Nzinga Tchi, einen Ort in der Provinz Nyanga in Gabun
 einen Ort in der Provinz Ogooué-Ivindo in Gabun
 Nzinga Mbandi, ein angolanisches Schiff des Typs Fishery Research Vessel 6210

Nzinga ist der Name folgender Personen:
 Nzinga a Nkuwu oder Nkuwu Nzinga († 1509), als João I. König von Kongo
 Nzinga Mpangu oder Nzinga Mbemba Afonso (1456–1543), als Afonso I. König von Kongo, Sohn des João I.
 Nzinga von Ndongo und Matamba (1583–1663), Königin im heutigen Angola
 Daniel Ntongi-Nzinga (* 1946), protestantischer Kirchenfunktionär und Friedensaktivist in Angola
 Nzinga Blake (* 1981), sierra-leonisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Christian Nzinga (* 1985), angolanisch-französischer Fußballspieler
 David Nzinga, angolanisch-schwedischer Schauspieler
 Malika Nzinga, US-amerikanische Schauspielerin
 Nzinga Murráy, US-amerikanische Regisseurin
 Nzinga Imani (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin und curvy Model
 Héritier Luvumbu N’zinga (* 1992 oder *1994), genannt Nzinga Luvumbu, kongolesischer Fußballspieler
 Nzinga Sordam, niederländische Schauspielerin